Toto je medailové pořadí zemí na Zimních olympijských hrách 1998, které se konaly v Naganu v Japonsku od 7. února 1998 do 22. února 1998. Těchto her se zúčastnilo 2176 sportovců ze 72 zemí v 72 disciplínách v 7 sportech.

Počet medailí 

Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Zimních olympijských hrách 1998 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Reference 

Zimní olympijské hry 1998
1998